Санди има више значења:
 Санди (Пенсилванија)
 Санди (Јута)
 Санди (Орегон)